O Basquetebol na Universíada de Verão de 1995 foi a décima quinta vez em que o basquetebol participou de uma edição da Universíada. Nesta edição, os Estados Unidos se sagrou campeão no masculino e a Itália no feminino.

Ligações externas

Universíada de Verão de 1995
Verao de 1995